Buci je lahko:
 Buci, Bosna in Hercegovina
 Buci, Srbija